

Astronomia 
 1094 Siberia – asteroide della fascia principale

Cinema
 Siberia – film del 1926 diretto da Victor Schertzinger
 Siberia – film del 1998 diretto da Robert Jan Westdijk
 Siberia – film del 2018 diretto da Matthew Ross
 Siberia – film del 2020 diretto da Abel Ferrara

Geologia 
 Siberia – cratone situato nel cuore della Siberia

Geografia 
 Siberia (, Sibir) – regione della Russia
 Circondario federale della Siberia – circondario federale della Russia
 Nuova Siberia – isola facente parte delle isole Anžu

Musica 
 Siberia – opera lirica di Umberto Giordano su libretto di Luigi Illica
 Siberia – album dei Diaframma del 1984
 Siberia – album degli Echo & the Bunnymen del 2005
 Siberia – album di Lights del 2011
 Siberia – gruppo musicale italiano

Televisione 
Siberia – serie televisiva statunitense del 2013

Videogiochi 

 Cyberia – avventura dinamica fantascientifica, sviluppata da Xatrix Entertainment e pubblicata da Interplay Productions nel 1994

 Syberia – avventura grafica a tema steampunk prodotto dalla Microïds e realizzato da Benoît Sokal, pubblicato nel 2002

Pagine correlate 
 Sibir

Altri progetti